Onderdistrict in Indonesië
 Air Batu (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Asahan in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Air Batu (Renah Pembarap), een plaats in het regentschap Merangin in de provincie Jambi
 Air Batu (Tabir Ilir), een plaats in het regentschap Merangin in de provincie Jambi
 Air Batu (Talang Kelapa), een plaats in het regentschap Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra